Congrès des Démocrates, Afrique du Sud
 Congrès des démocrates (Namibie)